Ligat ha’Al 2001/2002 (hebr. ליגת העל albo zwana Izraelską Ekstraklasą lub ze względów sponsorskich Ligat Pelephone) – 
była 3. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Izraelu pod tą nazwą. 
Brało w niej udział 12 drużyn, które w okresie od 25 sierpnia 2001 do 18 maja 2002 rozegrały 33 kolejki meczów.  
Maccabi Hajfa zdobył drugi tytuł z rzędu, a siódmy w swojej historii.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Źródło:

Stadiony

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Ligat ha’Al 2001/2002 - rsssf
 Ligat ha’Al 2001/2002 - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Ligat ha’Al 
 Oficjalna strona IFA 

2001 w piłce nożnej
2002 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Izraelu
2001 w Izraelu
2002 w Izraelu